Del 14 al 16 de febrero de 2014 tendrá lugar la LXIV edición de la Copa de S.M. el Rey, siendo Guadalajara la ciudad anfitriona. 

Los 6 mejores equipos de la primera vuelta de la Superliga disputarán el torneo.

Desarrollo

Enlaces externos 
 
 

2014
Voleibol en 2014